Manges oder Mangès ist der Familienname folgender Personen:

 Clinton Manges (1923–2010), US-amerikanischer Unternehmer und Sportfunktionär
 Johann Mangès (1836–1918), französisch-deutscher katholischer Geistlicher und Politiker, MdR